Всхова:

 Всхова — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Всховский повят.
 Всхова — гмина (волость) в Польше, входит в Всховский повят, Любушское воеводство.